Andrew Sznajder – ex tennista canadese
 Danuta Gielarowska-Sznajder – pedagogista polacca
 Maximilian Sznajder – arbitro di calcio internazionale polacco
 Rafał Sznajder – schermidore polacco